The Great Escape pode se referir a:

The Great Escape, um filme de 1963, dirigido por John Sturges.
The Great Escape, álbum de banda Blur.
The Great Escape, uma canção da banda Boys Like Girls.

Desambiguação